Анже́ла Недялкова — болгарская актриса, завоевавшая популярность благодаря фильму «Аве».

Ранние годы 
Родилась в Софии. Окончила Национальную высшую школу прикладного искусства «Святой Лука» по специальности «Детские игрушки».

Карьера 
Дебютировала в эпизодической роли в «Восточных пьесах». Стала известна главной ролью в фильме «Аве» Константина Божанова.

Как DJ была приглашена несколько раз в Болгарии и других странах для участия в мероприятиях электронной музыки. Одна выпущенная песня в сотрудничестве с Климентом Дитчевым.

Фильмография 
 «Восточные кусочки» (2009) — Анжела
 «Аве» (2011) — Av
 Шестой день (2013)
 «Дорога в Коста-дель-Маресме» (2014) — Шелли
 «Ссылки» (2015) — Дара
 Райская комната, The Paradise Suite (2015) — Женя
 T2: Трейнспоттинг, T2 Trainspotting (2017) — Вероника

Ссылки 
 

Актёры Болгарии
Выпускники вузов Болгарии